Darul Makmur (Darul Hasanah), een plaats in Indonesië
Darul Makmur (Sultan Daulat), een plaats in Indonesië
Darul Makmur (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh